Bideau peut désigner :

Patronyme 

 Antonin Bideau (1890-1953), poète et réalisateur français ;
 Jean-Luc Bideau (né en 1940), acteur suisse ;
 Nicolas Bideau (né en 1969),  haut fonctionnaire suisse ;
 Jean-Marc Bideau (né en 1984), coureur cycliste français ;
 Sandrine Bideau (né en 1989), coureuse cycliste française.

 Jean Louis Prosper Marie  Le Bideau (1899-1974), général de brigade français.

Toponyme 

 Bideau : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Valdez dans l'État de Sucre au Venezuela.

Patronyme français
Patronyme suisse